Das Dameneinzel der  US Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Chris Evert und Evonne Cawley, das Evert in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1975